Lunna peut se rapporter à un toponyme ou à un instrument de musique.

 Lunna (en ), ou Lunna-Volia, village du Voblast de Hrodna, en Biélorussie.
 Lunna, instrument de percussion de la famille des membranophones, appelé aussi Tama, originaire d'Afrique de l'Ouest.
 Lunna Holm, une île des Shetland.